Julio López puede referirse a:

 Julio López Oliván (1891-1964), diplomático español que fue embajador en Suecia y Reino Unido.
 Julio López Hernández (1930-2018), escultor español.
 Julio López (actor argentino) (1934-2012), actor argentino.
 Julio López Guixot (?-1958), el asesino de las quinielas, ajusticiado por garrote vil en España.
 Jorge Julio López (1929-), trabajador argentino desaparecido.
 Julio López Fonseca, actor español de doblaje.
 Julio López (coreógrafo) (1938), coreógrafo hispanoargentino.